Little Cedar Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Cedar Island (Delaware)
 Little Cedar Island (New York)
 Little Cedar Island (Virginia)